Eiji Takemoto – doppiatore giapponese
 Masao Takemoto – ginnasta giapponese
 Patsy Matsu Takemoto – politica e avvocato statunitense